German Goo Girls (GGG) är en filmserie av det tyska bolaget JT Productions som ägs av porrproducenten John Thompson (född 11 maj 1945 som Raymond Louis Bacharach) och som producerar erotisk film som har som profil att innehålla stora bukkaken där en stor grupp av män  ejakulerar över en eller flera kvinnor, oftast i munnen och ansiktet. Kvinnorna är anställda av bolaget och männen är amatörer som ställer upp gratis. Studion ligger i München. 

JT Productions producerar även en motsvarande filmserie med en urineringsfetisch som heter 666. En av de största stjärnorna i båda filmserierna är Annette Schwarz, som gått vidare till kontrakt med amerikanska porrbolag.

Källor

Tyska filmbolag
Porrproducenter

Externa länkar
German Goo Girls